

Patronyme 

 Andrew Jackson Donelson (1799-1871), juriste, diplomate et homme politique américain
 Daniel Smith Donelson (1801-1863), homme politique américain
 Emily Donelson (1807-1836), Première dame des États-Unis entre 1829 et 1834
 John Donelson (1718–1785), explorateur et aventurier, colonel de l'armée américaine

Autres 
 Fort Donelson, ouvrage édifié sur les rives de la rivière Cumberland dans l'État du Tennessee, lieu d'une importante bataille de la guerre de Sécession